Acab (o Achab, o Ahab) – sovrano del regno d'Israele
 A.C.A.B. – acronimo di "All Cops Are Bastards"
 ACAB - All Cops Are Bastards – film italiano del 2012 diretto da Stefano Sollima
 ACAB – colonna sonora dell'omonimo film del 2012

Pagine correlate 
 Achab
 Ahab